Yes:
 В музыке
 Yes — британская рок-группа направления «прогрессивный рок», создана в Лондоне в 1968 году.
 Yes — дебютный альбом группы Yes, записан в 1969 году.
 Yes — третий студийный альбом американской рок-группы Morphine, вышедший в 1995 году.
 Yes — десятый студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys. Выпущен в Великобритании в марте 2009 года.
 «Yes» — песня Coldplay из Viva la Vida or Death And All His Friends.
 «Yes» — песня LMFAO из Party Rock.
 «Yes» — песня Fat Joe, Карди Би и Anuel AA с альбома Family Ties.
 В технике

 YES! (Young Engineers Sportscar) — немецкая марка автомобилей, выпускаемая концерном Funke & Will AG.
 YES — израильская компания спутникового телевидения.
 YES — Young Engineers' Satellite — серия спутников европейского космического агентства YES и YES2.

 Другое
 YES (Ялтинская европейская стратегия, , ) — международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей в городе Ялта.
 yes — UNIX-команда, выводящая аргументы командной строки, разделённые пробелами.
 «Yes!» — российский журнал для молодых девушек.
YES () — интернационал европейских молодёжных социал-демократических и социалистических организаций.